

Persone 
 Joji – musicista giapponese
 Marampudi Joji – arcivescovo cattolico indiano
 Tani Jōji – pseudonimo di Kaitarō Hasegawa, scrittore giapponese
 Tsubota Jōji – scrittore giapponese

Altro 
 Joji – nome proprio di persona maschile giapponese
 Jōji – era del Giappone